Bärenfalle bezeichnet
 eine Tierfalle, siehe Bärenfang (Gebäude)
 einen Begriff an der Börse, siehe Bullen- und Bärenmarkt#Bullenfalle und Bärenfalle
 das Tellereisen, ein in Deutschland verbotenes Mittel zur Jagd. Siehe auch Tierfalle
 im Wasserbau eine alternative Bezeichnung für eine Wehrform, siehe Dachwehr
 Bärenfalle-Tunnel, Schweiz

Siehe auch:
 Bjørnsaksa
 Bärenfall
 Bärfallen
 Conibear-Falle